Владимир Жерявич (2 августа 1912- 5 сентября 2001) — хорватский экономист и демограф, опубликовавший серию исторических работ и книг в 1980—1990-х годах о потерях Югославии во Второй мировой войне. С 1964-го по 1982 год он работал в качестве советника по промышленному развитию в Экономической комиссии ООН по Африке.

Биография 
Родился в деревне Криж, к юго-востоку от Загреба, закончил экономический факультет Университета Загреба.

В 1980-е Владимир Жерявич, в одно время с сербским статистиком Боголюбом Кочовичем, провел исследование о потерях Югославии во второй сировой войне. Жерявич, на основе статистических данных, пришел к выводу, что Югославия потеряла 1027000 человек в период Второй мировой войны. Большая часть человек, по подсчетам Жерявича, погибло в НГХ (Независимое Государство Хорватия) — 623 тысячи человек — из них 295 тысяч человек в самой Хорватии, 328 тысяч в Боснии и Герцеговине(Хорватия и Босния Герцеговина были частями НГХ в тот период), 36 тысяч из этих стран (Хорватия и Босния и Герцеговина) погибли вне НГХ. Согласно данным Жерявича, во время войны и непосредственно после неё, данные по жертвам в НГХ, по признаку национальности и религии следующие: 322 тысяч сербов, 192 тысячи хорватов, 77 тысяч мусульман, 26 тысяч евреев, 16 тысяч цыган.

Согласно подсчетам Жерявича, в Боснийской войне 1992—1995 годов, 215 тысяч человек погибли-160 тысяч босняков, 30 тысяч хорватов и 25 тысяч сербов. Однако, опираясь на последние исследования Международного трибунала по Югославии, в Боснийской войне 1992—1995 годов погибло 102 тысяч человек.

Примечания 

Экономисты Хорватии
Демографы XX века